Граф де Гарсиэс — испанский дворянский титул. Он был создан 19 августа 1617 года королем Испании Филиппом III для Фернандо де Кесады и Уртадо де Мендосы, кавалера Ордена Сантьяго, сеньора де , Санто-Томе, Дона-Ибаньеса и Бухады, сына 11-го сеньора де Гарсиэс.

Название графского титула происходит от названия деревни , провинция Хаэн, автономное сообщество Андалусия (в настоящее время часть муниципалитета Бедмар-и-Гарсиэс).

Графы де Гарсиэс 
 Фернандо де Кесада и Уртадо де Мендоса (? — ?), 1-й граф де Гарсиэс, виконт де Санто-Томе. Сын Педро де Кесады и Бенавидеса, 11-го сеньора де Гарсиэс, и Марианны Уртадо де Мендосы и Суарес де Зуазола, сеньоры де ла Бухада.
 Супруга — Анна Базан и Манрике (? — 1659), дочь Альваро де Базана и Бенавидеса, 2-го маркиза де Санта-Крус-де-Мудела и де Висо, и Гиомар Манрике де Лара. Ему наследовал его племянник:

 Педро Хуан де Кесада и Сальседо (? — 7), 2-й граф де Гарсиэс, виконт де Санто-Томе. Сын Энрике де Кесады и Уртадо де Мендосы (? — 1651) и Леонор Марии де Сальседо Манрике.
 Супруга — Изабель Мария Фернандес дель Кампо и Сальватьерра (? — 1660), дочь Педро Фернандеса дель Кампо и Фернандеса де Ангуло и Терезы де Сальватьерры и Бласко. Ему наследовал его внук:

 Мигель Херонимо Понсе де Леон и Кесада (1696—1771), 3-й граф де Гарсиэс, виконт де Санто-Томе. Сын Луиса Родриго Понсе де Леона и Месия, сеньора де ла Торрес, Леонор де Кесады Фернандес дель Кампо.
 Супруга — Анхела Дионисия де Баэса и Висентело (1703—1766), дочь Луиса Игнасио де Баэсы Манрике де Лары и Мендосы, 3-го маркиза де Кастромонте, и Марии Терезы Висентело де Лека и Сильва. Ему наследовал их сын:

 Хоакин Лоренсо Понсе де Леон и Баэса (1731—1807), 4-й граф де Гарсиэс, маркиз дель Агила, маркиз де Монтемайор, маркиз де Кастромонте.
 Супруга — Мария Хосефа Давила, 3-я герцогиня де Монтемар, дочь Хосефа Лоренсо Давилы, 3-го графа де Валермосо, и Марии Магдалены Каррильо де Альборноса, 2-го герцога де Монтемар.
 Супруга — Мария де лас Мерседес Бельвис де Монкада и Писарро, дочь Паскуаля Бенито Бельвиса де Монкады и Ибаньеса де Сеговия, 15-го маркиза де Мондехар, и Флоренсии Доминги Антонии Писарро и Эррера, 3-й маркизы де Сан-Хуан-де-Пьедрас-Альбас. Ему наследовал его младший брат:

 Педро Понсе де Леон и Баэса (? — ?), 5-й граф де Гарсиэс, 8 -й граф де Кантильяна.
 Супруга — Мария Хосефа Букарелли и Букарелли (1764—1831), дочь Николаса Мануэля Букарелли и Урсуа, виконта де Урсуа, и Хуаны Антонии Букарелли и Баэсы, 4-й маркизы де Валермосо. Ему наследовал их сын:

  (1790 — 7 декабря 1861), 6-й граф де Гарсиэс.
 Супруга — Луиза Каро и Марадиага, дочь Хуана Каро Лосельи и Марии де ла Консоласьон Марадиага и Галиндо. Ему наследовал их старший сын:

 Хуан Антонио Понс де Леон и Каро (1820 — ?), 7-й граф де Гарсиэс, 10-й граф де Кантильяна. Ему наследовал его младший брат:

 Рамон Понс де Леон и Каро (? — ?), 8-й граф де Гарсиэс, 11-й граф де Кантильяна.

 Мария дель Кармен Понсе де Леон и Карвахаль (1780—1813), 9-я маркиза де Кастромонте, 5-я герцогиня де Монтемар, 9-я графиня де Гарсиэс. Дочь Антонио Марии Понсе де Леона Давилы и Каррильо де Альброноса (1757—1826), 8-го маркиза де Кастромонте, и Марии Луизы де Карвахаль и Гонзага, герцогини де Монтемар.
 Супруг — Висенте Феррер Осорио де Москосо и Альварес де Толедо (1778—1837), 16-й герцог де Македа, 9-й герцог де Медина-де-лас-Торрес. Ей наследовал их сын:

  (1801—1864), 10-й граф де Гарсиэс, 17-й герцог де Македа, 10-й герцог де Медина-де-лас-Торрес.
 Супруга — Мария Луиза де Карвахаль и де Керальт (1804—1843), дочь Хосе Мигеля де Карвахаля Варгаса и Манрике де Лары, 2-го герцога де Сан-Карлос, вице-короля Наварры, и Марии Эулалии де Керальт и Сильвы. Титул наследовала его правнучка:

 Мария Рафаэла Осорио де Москосо и Лопес (1893—1982), 11-я графиня де Гарсиэс, 3-я герцогиня де Терранова и 19-я маркиза де Поса. Дочь Альфонсо Осорио де Москосо и Осорио де Москосо (1875—1901), 15-го герцога де Сесса, и Марии Изабель Лопес Ансо и Хименес де Эмбун, 3-й баронессы да Ойоса, внучка Фернандо Осорио де Москосо и Фернандес де Кордовы и Марии Эулалии Осорио де Москосо и Карвахаль, 10-й герцогини де Медина-де-лас-Торрес.
 Супруг — Антонио Пласидо де ла Сьерва и Левита (1885—1971), 2-й граф де Бальобар, сын Пласидо де ла Сьервы и Нуэво и Луизы Фернанды Саломе Сары Левиты.

 Рафаэль де ла Сьерва и Осорио де Москосо (1927—2009), 12-й граф де Гарсиэс, 12-й маркиз де Майрена, 15-й граф де Арзаркольяр. Ему наследовал его сын:

 Фернандо де ла Сьерва и Гарсия-Бермудес, 13-й граф де Гарсиэс.

См. также 
 
 Маркиз де Монтемайор
 Маркиз де Кастромонте
 Маркиз дель Агила

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Condes de Garcíez 

Графы Испании